Гибридная интеллектуальная система
Гибридная система (системный анализ)